Aratos – polityk grecki
 Aratus (Aratos) z Soli – grecki poeta dydaktyczny